Ергомышев — русская фамилия. Известные носители:

 Ергомышев, Андрей Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 2026; 26 ноября 1808.
 Ергомышев, Лев Андреевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 9029; 1 февраля 1852.
 Егормышев, Константин Львович — русский морской офицер, генерал-лейтенант с зачислением по Адмиралтейству, участник Цусимского сражения.